Банко де Арена има више значења:

 Банко де Арена (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Банко де Арена, 24 де Фебреро (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Банко де Арена, Ел Панадеро (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Банко де Арена (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Банко де Арена (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику